Улица Ереме́ева — улица в Невском районе Санкт-Петербурга. Будет проходить от Дальневосточного проспекта до Складской улицы параллельно Зольной улице.

История 
Название присвоено в 1985 году в память о  Константине Степановиче Еремееве (1871—1931), одном из руководителей Октябрьского восстания в Петрограде.

С 2013 года велось проектирование улицы. Улица появилась в конце лета 2016 года (дома и дворовая территория), основная дорога перекрыта забором и находится по сей день в состоянии начала строительства (июнь 2019 года).

Первые адреса по улице Еремеева — 1,3, 5 и 7 (последние три с корпусом 2) введены в эксплуатацию в декабре 2015 года.

Транспорт 
Ближайшие к улице Еремеева станции метро — «Новочеркасская», «Ладожская» и «Проспект Большевиков».

Пересечения 
 Дальневосточный проспект
 Складская улица

Примечания

Литература